Francesco Del Grosso (regista) – regista italiano
Francesco Del Grosso (militare) – militare italiano